Levski je pseudonym bulharského vlastence a revolucionáře Vasila Kunčeva. Je po něm pojmenováno mnoho entit především v Bulharsku:
 Levski – město v severním Bulharsku
 Obština Levski – obština se sídlem ve městě Leski
 Levski (hora) – hora ve středním pásmu Staré planiny
 PFK Levski Sofia – fotbalový klub sídlící v Sofii
 HK Levski Sofia – hokejový klub sídlící v Sofii
 Národní stadion Vasil Levski – sportovní stadion v Sofii
 Tramvajová smyčka Levského – tramvajová smyčka v Praze Modřanech.